

Agricoltura 
 Aversa Asprinio – vitigno a bacca bianca di tipo DOC la cui produzione è consentita nella zona di Aversa nel casertano

Geografia 
 Aversa – comune italiano della Campania

Persone 
 Mattia Aversa (n. 1986) – nuotatore italiano
 Raffaele Aversa (1906-1944) – ufficiale e partigiano italiano
 Salvatore Aversa (1931-1992) – funzionario italiano, sovrintendente della Polizia di Stato 
 Tommaso Aversa (1623-1663) – poeta e drammaturgo italiano

Sport 
 San Felice Aversa Normanna – società calcistica italiana con sede nella città di Aversa, in provincia di Caserta
 Volleyball Aversa – società pallavolistica maschile italiana con sede ad Aversa: milita nel campionato di Serie A2

Pagine correlate 
 D'Aversa